Miętkie peut désigner :

Topnoymie
en Pologne
 Miętkie, un village dans la voïvodie de Lublin
 Miętkie, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie